Цырендоржиев — фамилия; имеет женскую форму Цырендоржиева.
 Цырендоржиев, Сергей Сультимович — российский бурятский писатель, заслуженный работник культуры Бурятии.
 Цырендоржиев, Цыден Базарович (1948—2011) — советский и российский актер, заслуженный артист РФ.